Чемпионат мира по дартсу 2011 (BDO) — проходил с 1 по 7 января 2011 года в городе Фраймли-Грин.
 Чемпионат мира по дартсу 2011 (PDC) — проходил с 16 декабря 2010 по 3 января 2011 в Лондоне.

Турниры по дартсу